1-й выпуск  Тур ОАЭ — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Объединённых Арабских Эмиратов. Гонка проводилась с 24 февраля по 2 марта 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019. Победу одержал словенский велогонщик Примож Роглич.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили все 18 команд мирового тура. Также организаторы пригласили 2 проконтинентальные команды. Каждая команда могла состоять не более чем из 7 велогонщиков. На старт соревнования вышли все 133 гонщика.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 7 этапов в направлении из Абу-Даби в Дубай по территориям всех семи эмиратов.

Ход гонки

Этап 1 
С командной гонки на время началась многодневная гонка по дорогам Объединенных Арабских Эмиратов. Из числа команд, отправившихся первыми на дистанцию, лучший результат показала , дистанцию в 16 километров она преодолела за 17.15 минут.

Долго лидировать  было не суждено. Вскоре на дистанцию отправилась первая из команд-фаворитов — , в составе которой выступает действующий чемпион мира Роан Деннис. Коллективу из Бахрейна особенно удалась вторая половина дистанции, на финише Деннис и его команда показали результат 16.58.

Улучшить время  сумела нидерландская , её итоговый результат — 16.49 минуты (средняя скорость 57,0 км/ч).

 опережала  на промежуточной отсечке, но финишный кусок Тому Дюмулену и его партнерам дался с трудом. В итоге немецкая дружина показала результат 16.56 и оказалась на втором месте, опередив  на две секунды.  (17.03) и  (17.07) заняли на первом этапе четвертое и пятое места.

Первым из гонщиков  финишную черту пересек Примож Роглич, он и стал первым лидером генеральной классификации.

Этап 2 
Сразу после старта 186-километрового равнинного этапа вперед уехали четыре гонщика, представляющие две проконтинентальные команды — Игорь Боев, Степан Курьянов (), Сэм Бранд и Шарль Плане (). Максимальный отрыв лидирующей группы достигал 12 минут, однако он стремительно начал сокращаться, когда участники гонки оказались на участке с боковым ветром. Окончательно его закрыли за 75 километров до финиша.

Темп гонки упал, это позволило Степану Курьянову и Шарлю Плане оторваться от пелотона уже второй раз за день. Очень быстро преимущество двух лидеров достигло пяти с половиной минут, именно столько они выигрывали у основной группы за 55 километров до завершения этапа. Разрыв между двумя лидерами и пелотоном начал быстро сокращаться, когда  включилась в работу, было это за 21 километр до конца этапа в Абу-Даби. Курьянова и Плане окончательно нейтрализовали еще за 14 километров до финиша.

Примерно за километр до финиша в голове пелотона держались ,  и , но в последний момент ситуацию в свои руки взяла . Александр Кристофф здорово развез Фернандо Гавирию, а находившийся на колесе колумбийца Элиа Вивиани () обойти его так и не сумел.

Этап 3 
179-километровый этап с финишем на горе Джабаль-Хафит начался с образования отрыва, в котором было четыре гонщика — Игорь Боев, Степан Курьянов (), Фабио Калабрия и Шарль Плане (). Степан Курьяно и Шарль Плане продолжили борьбу за лидерство в классификации промежуточных финишей. Максимальный разрыв достигал 4:30 и уже за 80 километров до финиша пелетон накатил лидеров. В дальнейшем темп гонки упал, на первых позициях в основном находились представители , которые защищали позиции Примоша Роглича.

Скорости начали сильно увеличивать за 25 километров до финиша, когда участники гонки начали приближаться к подножью решающего подъема. В голове пелотона за 15 километра успели побывать едва ли не все команды, которые принимают участие в многодневке. На Джабаль-Хафит первыми атаковали Патрик Бевин () и Диего Улисси (), получившие 15-секундное преимущество. За семь километров до вершины к ним присоединился Роберт Пауэр (). За шесть километров до финиша основная группа нейтрализовала первую тройку, к этому времени в там все еще оставалось около 25 гонщиков.

Решающие события начали развиваться за четыре километра до финиша, когда решил ускориться лидер общего зачета Примож Роглич. C ним сразу же поехал Давид Году (), а чуть позже их накатили Дэн Мартин () и Эмануэль Бухманн (). Вскоре Роглич вновь атаковал, однако сбросить Году он опять не сумел, Бухманн ценой титанических усилий присоединился к ним второй раз. Позади них неожиданно активизировался Алехандро Вальверде (). Сначала чемпион мира оторвался от группы преследования, а потом достал оставшегося в одиночестве Дэна Мартина. Вальверде недолгое время отсиживался на колесе Мартина, а на последних двух километрах вновь ускорился и достал тройку Роглич-Году-Бухманн. Спринт на пологом финише испанский ветеран выиграл, хотя Роглич проиграл ему относительно немного.

Этап 4 
На старте 197-километрового этапа был сформирован отрыв, в котором оказалось шесть гонщиков: Игорь Боев, Артем Ныч, Степан Курьянов (), Алессандро Де Марки (), Шарль Плане () и Уильям Кларк (). Курьянов и его партнеры по команде продолжили бороться с Плане в двух классификациях. Максимальный разрыв беглецов достигал восьми минут, контролировали разрыв в голове пелотона представители  и , защищавшие позиции Приможа Роглича и Алехандро Вальверде.

Примерно за 50 километров до финиша ситуация в гонке взорвалась, поскольку на участке с боковым ветром начали образовываться эшелоны. В первом эшелоне оказались все лидеры генеральной классификации — Роглич, Вальверде и Давид Гудю (). Совсем скоро ситуация вновь успокоилась, отставшие гонщики получили возможность вернуться в основную группу.

Степан Курьянов отстал от отрыва после розыгрыша двух промежуточных финишей, впереди на завершающей стадии этапа оставалось пять гонщиков — Боев, Ныч, Де Марки, Кларк и Плане. За 15 километров до финиша, после серии атак, в группе продолжало удерживаться всего трое — Ныч, Де Марки и Кларк. Пелетон к этому времени проигрывал лидерам уже менее минуты. За 12 километров до конца неожиданную атаку на одном из холмиков предприняли Джеффри Бушар () и Том Дюмулен (). Вскоре знаменитый голландец отцепил француза, а чуть позже проехал и Де Марки, к этому моменту уже сбросившего с колеса Ныча с Кларком.

За шесть километров до финиша произошел завал, в котором застряли все лидеры общего зачета за исключением Приможа Роглича, а также многие претенденты на победу на этапе. На последних километрах Дюмулена догнали, а группа Вальверде, Гудю и Бухманна отчаянно пыталась настигнуть первый осколок пелотона. Преследование увенчалось успехом.

Спринт на коротком, но очень крутом отрезке первым начал Александр Кристофф (), однако у него возникли какие-то проблемы с велосипедом. В лидеры выбился молодой итальянец Маттео Москетти (), но на последних метрах его уверенно обошел Калеб Юэн ().

Этап 5 
181-километровый равнинный этап начался с очередного побега, в котором опять были только гонщики двух проконтинентальных команд — Степан Курьянов, Антон Воробьев, Сергей Шилов (), Шарль Плане и Фабио Калабрия (). Курьянов и Плане оказались впереди четвертый раз подряд и продолжили свою борьбу за второстепенные классификации. Максимальное преимущество беглецов на сей раз достигало всего четырех с половиной минут. Уже за 100 километров до финиша разрыв сократился до двух минут и было ясно, что никаких шансов на победу у отрыва нет, впрочем, в успех вряд ли верили даже сами беглецы. На сей раз их вернули в пелетон в тот момент, когда до завершения этапа оставалось еще более 30 километров.

Скорости начали увеличиваться только на последних 10 километрах, когда команды-участницы начали подготовку к завершающему спринту. За четыре километра до финиша упал французский спринтер Марк Сарреау (). В решающий момент Александр Кристофф вновь сумел вывести вперед Фернандо Гавирию (), на колесе же у колумбийского спринтера расположились Элиа Вивиани () и Сэм Беннетт (). Спринт получился очень плотным, борьбу с Гавирией, Беннеттом и Вивиани вел Марсель Киттель (). В конечном счете чуть быстрее своих конкурентов оказался Элиа Вивиани.

Этап 6 
Второй горный этап арабской многодневки начался в высоком темпе, на сей раз никого из гонщиков проконтинентальных команд вперед просто так не отпустили. На первых километрах произошел массовый завал, который серьезных травм не повлек. Примерно через 20 километров после старта уехать от пелетона сумел австралиец Адам Хансен (), вскоре набравший двухминутное преимущество. Вскоре в погоню за ним бросились семь гонщиков: Михаэль Меркев, Элиа Вивиани (), Марсель Зиберг, Ян Тратник (), Микаэль Альбазини (), Джои Росскопф () и Уильям Кларк ().

Группа преследования достаточно быстро догнала Хансена, разрыв между отрывом и пелетоном после этого начал планомерно увеличиваться. Вивиани уехал вперед с очевидной целью набрать спринтерских очков на промежуточных финишах, чтобы обойти Степана Курьянова () и Шарля Плане () в борьбе за зеленую майку. До первого промежуточного финиша Хансена догнать не удалось, поэтому Вивиани ограничился очками за второе место, а вот на втором промежутке чемпион Италии получил уже максимальные очки. Сразу после этого Вивиани и Меркев решили отстать от попутчиков по отрыву, никакой мотивации оставаться впереди у них больше не было. Разрыв тем временем продолжал увеличиваться, никто догонять не стремился.  состав группы лидеров вполне устраивал, в лидерах не было ни одного гонщика опасного в общем зачете для Примоша Роглича. За 55 километров до финиша преимущество первой шестерки достигло девяти минут. Казалось, что этап уйдет отрыву, но когда до конца осталось чуть более 40 километров, впереди все же появились Хайме Кастрильо () и Кес Бол (), начавшие акцентированное преследование. Чуть позже к преследованию присоединились еще трое — Дмитрий Груздев, Даниил Фоминых () и Никиас Арндт (). За 25 километров до вершины подъема Бол, Арндт, Груздев, Фоминых и Кастрильо сократили отставание до 6.15.

За 19 километров до финиша дорога начала идти в гору, в это время разрыв сократился уже менее чем до пяти минут. Работавших ранее в голове гонщиков сменил Чэд Хага (). Совершенно неожиданно помогать ему решили оруженосцы Роглича — Йос ван Эмден и Тони Мартин. Очень быстро от отрыва на подъеме отстал Зиберг, вслед за ним вывалил и Хансен. За 12 с половиной километров до финиша, когда от разрыва осталось менее трех минут, в отрыве решил ускориться Тратник. Накрыть ускорение словенца никто не смог, Росскопф и Кларк стали его ближайшими преследователями, Альбазини этот темп оказался не под силу. За 10 с половиной километра до вершины Росскопф и Кларк неожиданно догнали Тратника, хотя до этого казалось, что словенец сумел отъехать от них достаточно далеко. За семь с половиной километров до вершины на атаку решился Тони Галлопан (), но его ускорение оказалось кратковременным, Хага быстро вернул его в основное формирование.

Еще через километр от Росскопфа отстал сначала Кларк, а потом Тратник. В это время в пелетоне силы закончились у Хаги, сменил его на первой позиции Рубен Фернандес (). За шесть километров до завершения этапа Росскопф выигрывал у основной группы всего минуту. После Фернандеса темп начал взвинчивать Лауренс де Плус () — последний из оруженосцев Роглича. Благодаря его усилиям основная группа наконец начала сильно просеиваться, а Росскопфа добрали за два с половиной километра до макушки горы.

Де Плюс выглядел очень мощно и так и довез на себе всех до вершины пологой горы. Судьба этапа решалась в спринте. Роглича прижали к бортам, и он немного потерял скорость, однако он все равно сумел выдать мощный спринт примерно с пятой позиции. Спринт открыл Том Дюмулен, но Роглич сумел опередить его на последних метрах.

Этап 7 
На старте заключительного 145-километрового этапа образовался отрыв, в котором было три гонщика: Бенуа Конфруа (), Дмитрий Груздев () и Уильям Кларк (). Слишком далеко беглецов не отпускали, их максимальное преимущество не превышало пяти минут. Сокращаться отставание пелетон начал на последних 25 километрах, но происходило это не слишком быстро. За 10 километров до финиша у трио Коснефруа-Груздев-Кларк оставалась одна минута. Окончательно нейтрализовали беглецов за два с половиной километра до завершения этапа.

На последних полутора километрах доминирующую позицию заняли гонщики , развозившие Калеба Юэна. После заключительного поворота, примерно за 400 метров до финиша, Александр Кристофф начал вывозить вперед своего спринтера Фернандо Гавирию (). В результате Гавирия начал финишировать на заметно большей скорости, чем Калеб Юэн. Сэм Беннетт выиграл борьбу за позицию на колесе Гавирии. Он сумел опередить колумбийца и одержал уверенно победу.

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур ОАЭ 2019 на FirstCycling
 
 
 
 
 

Спорт в ОАЭ в 2019 году
Февраль 2019 года
Март 2019 года